Овсіє́нко — українське прізвище. Походить від чоловічого імені Овсій
 Овсієнко Анатолій Васильович (1940—2005) — український поет-гуморист, брат В. В. Овсієнка.
 Овсієнко Андрій Анатолійович ( 1978) — Голова Вищої ради правосуддя.
 Овсієнко Андрій Євтихійович (1896—1948) — радянський військовик, генерал-майор.
 Овсієнко Антон Михайлович ( 1979) — діяч місцевого самоврядування, Білогородський сільський голова (Бучанський район Київської області)
 Овсієнко Василь Васильович ( 1949) — член Української Гельсінської Групи, політв'язень, публіцист, історик дисидентського руху.
 Овсієнко Євгеній Русланович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Овсієнко Іван Іванович (1901—1971) — український радянський діяч, медик, нарком охорони здоров'я УРСР.
 Овсієнко Олег Іванович (?) — сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни 2014—.
 Овсієнко Сергій Адамович ( 1953) — український математик, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Овсієнко Тетяна Миколаївна ( 1966) — російська співачка українського походження, заслужена артистка Росії.

Українські прізвища